|-
|(86251)||1999 TE183|| align=right|14,6|| align=right|3,214|| align=right|0,146|| align=right|5,33|| align=right|5,760||MBA||11. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86252)||1999 TG186|| align=right|14,1|| align=right|3,193|| align=right|0,134|| align=right|14,49|| align=right|5,705||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86253)||1999 TT188|| align=right|14,1|| align=right|3,232|| align=right|0,039|| align=right|20,49|| align=right|5,810||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86254)||1999 TV188|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,141|| align=right|12,22|| align=right|5,766||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86255)||1999 TC189|| align=right|14,4|| align=right|3,050|| align=right|0,154|| align=right|11,43|| align=right|5,327||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86256)||1999 TQ190|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,098|| align=right|13,20|| align=right|5,607||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86257)||1999 TK207|| align=right|14,7|| align=right|1,924|| align=right|0,084|| align=right|18,66|| align=right|2,668||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86258)||1999 TK208|| align=right|14,9|| align=right|3,112|| align=right|0,070|| align=right|13,71|| align=right|5,490||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86259)||1999 TC229|| align=right|14,7|| align=right|3,003|| align=right|0,103|| align=right|9,00|| align=right|5,202||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86260)||1999 TT232|| align=right|14,6|| align=right|3,122|| align=right|0,217|| align=right|17,04|| align=right|5,516||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86261)||1999 TS233|| align=right|13,8|| align=right|3,071|| align=right|0,054|| align=right|8,69|| align=right|5,380||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86262)||1999 TE237|| align=right|14,7|| align=right|3,083|| align=right|0,185|| align=right|6,11|| align=right|5,412||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86263)||1999 TP244|| align=right|15,7|| align=right|1,940|| align=right|0,088|| align=right|19,55|| align=right|2,701||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86264)||1999 TK249|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,191|| align=right|9,19|| align=right|5,621||MBA||9. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86265)||1999 TT249|| align=right|14,1|| align=right|3,185|| align=right|0,121|| align=right|9,78|| align=right|5,683||MBA||9. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86266)||1999 TX255|| align=right|15,7|| align=right|3,042|| align=right|0,134|| align=right|9,28|| align=right|5,305||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86267)||1999 TM256|| align=right|15,2|| align=right|3,106|| align=right|0,180|| align=right|0,29|| align=right|5,472||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86268)||1999 TK269|| align=right|14,9|| align=right|3,169|| align=right|0,076|| align=right|8,20|| align=right|5,641||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86269)||1999 TC272|| align=right|14,1|| align=right|3,228|| align=right|0,090|| align=right|22,53|| align=right|5,799||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86270)||1999 TZ279|| align=right|14,2|| align=right|3,239|| align=right|0,121|| align=right|2,72|| align=right|5,829||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86271)||1999 TR280|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,163|| align=right|4,13|| align=right|4,638||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86272)||1999 TD286|| align=right|14,2|| align=right|3,245|| align=right|0,029|| align=right|8,89|| align=right|5,845||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86273)||1999 TX292|| align=right|14,1|| align=right|3,240|| align=right|0,096|| align=right|8,77|| align=right|5,832||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86274)||1999 TK310|| align=right|15,4|| align=right|3,051|| align=right|0,177|| align=right|1,70|| align=right|5,329||MBA||3. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86275)||1999 TA320|| align=right|14,6|| align=right|3,357|| align=right|0,057|| align=right|6,79|| align=right|6,150||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86276)||1999 TA323|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,092|| align=right|11,66|| align=right|5,403||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86277)||1999 TS323|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,212|| align=right|13,85|| align=right|5,589||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86278)||1999 UN|| align=right|15,3|| align=right|3,061|| align=right|0,325|| align=right|7,68|| align=right|5,355||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|86279 Brucegary||1999 UJ1|| align=right|15,9|| align=right|1,932|| align=right|0,068|| align=right|21,85|| align=right|2,686||MBA||17. oktober 1999||Junk Bond||J. Medkeff
|-
|(86280)||1999 UQ9|| align=right|15,1|| align=right|1,881|| align=right|0,076|| align=right|24,08|| align=right|2,579||MBA||31. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86281)||1999 UZ10|| align=right|12,4|| align=right|3,187|| align=right|0,038|| align=right|20,64|| align=right|5,689||MBA||31. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86282)||1999 UU15|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,106|| align=right|8,71|| align=right|5,164||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86283)||1999 UP24|| align=right|14,2|| align=right|3,157|| align=right|0,145|| align=right|8,10|| align=right|5,609||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86284)||1999 UA28|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,144|| align=right|6,36|| align=right|3,400||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86285)||1999 UR39|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,028|| align=right|9,71|| align=right|5,644||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86286)||1999 UQ43|| align=right|14,7|| align=right|3,196|| align=right|0,179|| align=right|15,13|| align=right|5,713||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86287)||1999 UX44|| align=right|13,4|| align=right|3,184|| align=right|0,197|| align=right|9,47|| align=right|5,680||MBA||30. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86288)||1999 UC45|| align=right|13,1|| align=right|3,082|| align=right|0,178|| align=right|13,97|| align=right|5,411||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86289)||1999 US46|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,164|| align=right|10,01|| align=right|5,361||MBA||31. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86290)||1999 UH47|| align=right|15,1|| align=right|3,214|| align=right|0,164|| align=right|4,74|| align=right|5,760||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86291)||1999 UZ49|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,096|| align=right|17,48|| align=right|5,389||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86292)||1999 VY11|| align=right|14,0|| align=right|3,041|| align=right|0,375|| align=right|9,13|| align=right|5,302||MBA||10. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(86293)||1999 VX12|| align=right|12,9|| align=right|3,216|| align=right|0,066|| align=right|19,62|| align=right|5,766||MBA||1. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86294)||1999 VM13|| align=right|15,8|| align=right|1,975|| align=right|0,091|| align=right|19,33|| align=right|2,775||MBA||2. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86295)||1999 VZ14|| align=right|15,4|| align=right|3,116|| align=right|0,062|| align=right|8,75|| align=right|5,500||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86296)||1999 VA21|| align=right|16,1|| align=right|1,918|| align=right|0,060|| align=right|20,11|| align=right|2,656||MBA||9. november 1999||Dynic||A. Sugie
|-
|(86297)||1999 VP21|| align=right|13,1|| align=right|3,192|| align=right|0,127|| align=right|18,68|| align=right|5,703||MBA||12. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86298)||1999 VO22|| align=right|13,9|| align=right|3,160|| align=right|0,227|| align=right|8,42|| align=right|5,616||MBA||13. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(86299)||1999 VB26|| align=right|15,6|| align=right|2,255|| align=right|0,145|| align=right|23,92|| align=right|3,386||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86300)||1999 VU33|| align=right|14,5|| align=right|3,024|| align=right|0,127|| align=right|4,82|| align=right|5,258||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86301)||1999 VL43|| align=right|15,7|| align=right|3,136|| align=right|0,204|| align=right|2,48|| align=right|5,553||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(86302)||1999 VJ46|| align=right|15,9|| align=right|1,969|| align=right|0,073|| align=right|21,42|| align=right|2,761||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86303)||1999 VL58|| align=right|14,6|| align=right|3,148|| align=right|0,181|| align=right|1,81|| align=right|5,585||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86304)||1999 VC60|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,204|| align=right|0,26|| align=right|5,386||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86305)||1999 VN66|| align=right|14,9|| align=right|3,201|| align=right|0,167|| align=right|3,71|| align=right|5,727||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86306)||1999 VQ67|| align=right|13,8|| align=right|3,203|| align=right|0,047|| align=right|11,70|| align=right|5,732||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86307)||1999 VL78|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,161|| align=right|13,79|| align=right|5,558||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86308)||1999 VN85|| align=right|14,0|| align=right|3,162|| align=right|0,239|| align=right|27,31|| align=right|5,621||MBA||5. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(86309)||1999 VA90|| align=right|17,1|| align=right|2,301|| align=right|0,194|| align=right|1,74|| align=right|3,489||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86310)||1999 VK96|| align=right|15,5|| align=right|3,164|| align=right|0,097|| align=right|0,61|| align=right|5,627||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86311)||1999 VE126|| align=right|15,3|| align=right|3,271|| align=right|0,075|| align=right|1,38|| align=right|5,916||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86312)||1999 VC146|| align=right|14,6|| align=right|3,103|| align=right|0,150|| align=right|1,95|| align=right|5,465||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86313)||1999 VL159|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,156|| align=right|6,28|| align=right|5,703||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86314)||1999 VX161|| align=right|14,5|| align=right|3,192|| align=right|0,201|| align=right|3,56|| align=right|5,701||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86315)||1999 VU177|| align=right|14,9|| align=right|3,000|| align=right|0,251|| align=right|16,57|| align=right|5,197||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86316)||1999 VS179|| align=right|15,3|| align=right|3,055|| align=right|0,148|| align=right|11,90|| align=right|5,340||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86317)||1999 VH192|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,241|| align=right|8,62|| align=right|5,447||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86318)||1999 VS192|| align=right|14,6|| align=right|3,164|| align=right|0,269|| align=right|24,48|| align=right|5,627||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86319)||1999 VF199|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,121|| align=right|11,32|| align=right|5,581||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(86320)||1999 VT199|| align=right|14,1|| align=right|3,200|| align=right|0,156|| align=right|14,58|| align=right|5,722||MBA||4. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86321)||1999 VS202|| align=right|15,3|| align=right|1,930|| align=right|0,039|| align=right|20,15|| align=right|2,682||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86322)||1999 VJ216|| align=right|15,1|| align=right|3,003|| align=right|0,080|| align=right|6,80|| align=right|5,202||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86323)||1999 VJ219|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,149|| align=right|4,40|| align=right|5,580||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86324)||1999 WA2|| align=right|15,7|| align=right|1,967|| align=right|0,435|| align=right|34,61|| align=right|2,758||AMR||16. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86325)||1999 WC6|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,205|| align=right|2,64|| align=right|5,450||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86326)||1999 WK13|| align=right|17,5|| align=right|1,845|| align=right|0,363|| align=right|34,30|| align=right|2,506||AMR||30. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86327)||1999 WM13|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,218|| align=right|4,82|| align=right|5,659||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86328)||1999 XX3|| align=right|15,1|| align=right|3,187|| align=right|0,174|| align=right|7,78|| align=right|5,689||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(86329)||1999 XZ7|| align=right|16,7|| align=right|1,978|| align=right|0,084|| align=right|18,28|| align=right|2,782||MBA||2. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86330)||1999 XR14|| align=right|15,8|| align=right|1,903|| align=right|0,051|| align=right|20,49|| align=right|2,624||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86331)||1999 XY19|| align=right|13,8|| align=right|3,239|| align=right|0,097|| align=right|22,81|| align=right|5,828||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86332)||1999 XG21|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,128|| align=right|10,97|| align=right|5,572||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86333)||1999 XA26|| align=right|15,0|| align=right|3,016|| align=right|0,210|| align=right|4,23|| align=right|5,238||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86334)||1999 XO27|| align=right|14,2|| align=right|3,154|| align=right|0,226|| align=right|2,36|| align=right|5,601||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86335)||1999 XP29|| align=right|14,4|| align=right|3,154|| align=right|0,236|| align=right|10,84|| align=right|5,600||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86336)||1999 XD32|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,075|| align=right|4,12|| align=right|3,466||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86337)||1999 XP32|| align=right|15,5|| align=right|2,182|| align=right|0,147|| align=right|4,39|| align=right|3,222||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86338)||1999 XK34|| align=right|16,2|| align=right|2,237|| align=right|0,129|| align=right|2,17|| align=right|3,346||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86339)||1999 XV40|| align=right|13,5|| align=right|3,195|| align=right|0,131|| align=right|21,04|| align=right|5,711||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86340)||1999 XQ49|| align=right|17,1|| align=right|2,189|| align=right|0,120|| align=right|1,72|| align=right|3,238||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86341)||1999 XH54|| align=right|14,9|| align=right|3,207|| align=right|0,184|| align=right|2,19|| align=right|5,743||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86342)||1999 XP54|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,150|| align=right|4,03|| align=right|3,641||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86343)||1999 XZ56|| align=right|14,5|| align=right|3,302|| align=right|0,217|| align=right|1,68|| align=right|5,999||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86344)||1999 XA67|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,163|| align=right|4,91|| align=right|3,483||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86345)||1999 XE84|| align=right|16,2|| align=right|2,194|| align=right|0,118|| align=right|5,40|| align=right|3,249||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86346)||1999 XO84|| align=right|15,4|| align=right|2,189|| align=right|0,067|| align=right|4,22|| align=right|3,238||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86347)||1999 XU89|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,088|| align=right|3,07|| align=right|3,410||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86348)||1999 XF102|| align=right|14,1|| align=right|3,179|| align=right|0,180|| align=right|3,33|| align=right|5,668||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86349)||1999 XO102|| align=right|16,3|| align=right|2,228|| align=right|0,114|| align=right|2,50|| align=right|3,325||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86350)||1999 XW102|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,097|| align=right|5,68|| align=right|3,328||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86351)||1999 XS105|| align=right|15,2|| align=right|2,275|| align=right|0,162|| align=right|5,38|| align=right|3,430||MBA||11. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(86352)||1999 XR111|| align=right|17,0|| align=right|2,236|| align=right|0,147|| align=right|0,94|| align=right|3,343||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86353)||1999 XX113|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,305|| align=right|13,63|| align=right|5,592||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86354)||1999 XB116|| align=right|14,2|| align=right|3,022|| align=right|0,129|| align=right|9,64|| align=right|5,254||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(86355)||1999 XF116|| align=right|16,0|| align=right|2,165|| align=right|0,158|| align=right|4,45|| align=right|3,184||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(86356)||1999 XR122|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,174|| align=right|7,06|| align=right|5,466||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(86357)||1999 XF123|| align=right|14,4|| align=right|3,071|| align=right|0,228|| align=right|6,90|| align=right|5,381||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(86358)||1999 XB143|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,331|| align=right|13,02|| align=right|5,743||MBA||14. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(86359)||1999 XQ143|| align=right|15,3|| align=right|1,925|| align=right|0,052|| align=right|19,06|| align=right|2,670||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86360)||1999 XR162|| align=right|13,8|| align=right|3,151|| align=right|0,211|| align=right|23,93|| align=right|5,593||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(86361)||1999 XE178|| align=right|13,6|| align=right|3,177|| align=right|0,280|| align=right|11,74|| align=right|5,661||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86362)||1999 XS178|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,097|| align=right|6,38|| align=right|3,363||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86363)||1999 XT179|| align=right|15,8|| align=right|2,161|| align=right|0,091|| align=right|7,40|| align=right|3,176||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86364)||1999 XC194|| align=right|13,5|| align=right|3,132|| align=right|0,075|| align=right|6,83|| align=right|5,541||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86365)||1999 XH207|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,187|| align=right|7,49|| align=right|3,655||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86366)||1999 XO213|| align=right|13,7|| align=right|3,931|| align=right|0,257|| align=right|8,68|| align=right|7,793||HLD||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86367)||1999 XY223|| align=right|14,8|| align=right|3,376|| align=right|0,261|| align=right|6,09|| align=right|6,202||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86368)||1999 XB225|| align=right|16,5|| align=right|2,205|| align=right|0,180|| align=right|3,52|| align=right|3,274||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86369)||1999 XK226|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,088|| align=right|5,12|| align=right|3,431||MBA||14. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86370)||1999 XR228|| align=right|17,4|| align=right|2,289|| align=right|0,147|| align=right|1,28|| align=right|3,463||MBA||14. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86371)||1999 XZ234|| align=right|13,3|| align=right|3,504|| align=right|0,037|| align=right|11,12|| align=right|6,559||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86372)||1999 XA254|| align=right|16,7|| align=right|2,969|| align=right|0,090|| align=right|2,00|| align=right|5,116||MBA||12. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86373)||1999 YK|| align=right|15,5|| align=right|1,916|| align=right|0,185|| align=right|27,55|| align=right|2,652||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86374)||1999 YD3|| align=right|15,9|| align=right|1,932|| align=right|0,095|| align=right|18,13|| align=right|2,684||MBA||17. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86375)||2000 AT2|| align=right|16,1|| align=right|2,211|| align=right|0,017|| align=right|4,19|| align=right|3,287||MBA||1. januar 2000||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(86376)||2000 AX4|| align=right|15,9|| align=right|2,252|| align=right|0,160|| align=right|0,28|| align=right|3,380||MBA||2. januar 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(86377)||2000 AQ12|| align=right|12,3|| align=right|5,115|| align=right|0,062|| align=right|11,52|| align=right|11,57||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86378)||2000 AV18|| align=right|15,0|| align=right|3,159|| align=right|0,250|| align=right|3,68|| align=right|5,615||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86379)||2000 AY26|| align=right|15,7|| align=right|2,215|| align=right|0,126|| align=right|6,21|| align=right|3,295||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86380)||2000 AD40|| align=right|16,7|| align=right|2,153|| align=right|0,147|| align=right|3,28|| align=right|3,159||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86381)||2000 AM40|| align=right|16,3|| align=right|2,168|| align=right|0,089|| align=right|3,79|| align=right|3,191||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86382)||2000 AY41|| align=right|16,0|| align=right|2,201|| align=right|0,113|| align=right|4,38|| align=right|3,264||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86383)||2000 AJ42|| align=right|15,5|| align=right|1,949|| align=right|0,081|| align=right|18,08|| align=right|2,721||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86384)||2000 AS47|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,093|| align=right|8,35|| align=right|3,467||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86385)||2000 AK51|| align=right|13,2|| align=right|3,189|| align=right|0,032|| align=right|20,39|| align=right|5,693||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86386)||2000 AN56|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,117|| align=right|4,72|| align=right|3,514||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86387)||2000 AG60|| align=right|16,6|| align=right|2,302|| align=right|0,197|| align=right|1,07|| align=right|3,493||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86388)||2000 AT60|| align=right|15,5|| align=right|2,228|| align=right|0,128|| align=right|4,90|| align=right|3,325||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86389)||2000 AM67|| align=right|15,4|| align=right|2,193|| align=right|0,150|| align=right|4,84|| align=right|3,247||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86390)||2000 AW74|| align=right|16,9|| align=right|2,299|| align=right|0,190|| align=right|4,10|| align=right|3,484||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86391)||2000 AE87|| align=right|16,1|| align=right|2,194|| align=right|0,085|| align=right|5,13|| align=right|3,249||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86392)||2000 AH90|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,109|| align=right|4,16|| align=right|3,406||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86393)||2000 AG112|| align=right|16,2|| align=right|2,249|| align=right|0,120|| align=right|2,46|| align=right|3,373||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86394)||2000 AH124|| align=right|16,1|| align=right|2,213|| align=right|0,062|| align=right|4,26|| align=right|3,292||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86395)||2000 AM124|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,070|| align=right|5,15|| align=right|3,415||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86396)||2000 AB129|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,083|| align=right|5,21|| align=right|3,333||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86397)||2000 AF138|| align=right|14,5|| align=right|3,097|| align=right|0,239|| align=right|6,64|| align=right|5,450||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86398)||2000 AV139|| align=right|14,1|| align=right|3,136|| align=right|0,150|| align=right|6,27|| align=right|5,553||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86399)||2000 AV140|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,119|| align=right|5,63|| align=right|3,381||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86400)||2000 AE141|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,091|| align=right|5,38|| align=right|3,413||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86401)||2000 AF143|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,295|| align=right|5,40|| align=right|3,563||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86402)||2000 AB144|| align=right|15,5|| align=right|1,957|| align=right|0,139|| align=right|18,44|| align=right|2,737||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86403)||2000 AJ148|| align=right|13,5|| align=right|3,203|| align=right|0,147|| align=right|17,96|| align=right|5,731||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86404)||2000 AG150|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,094|| align=right|11,24|| align=right|5,399||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86405)||2000 AN152|| align=right|16,0|| align=right|1,935|| align=right|0,097|| align=right|24,34|| align=right|2,692||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86406)||2000 AU152|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,257|| align=right|20,95|| align=right|3,460||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86407)||2000 AK169|| align=right|14,6|| align=right|3,199|| align=right|0,162|| align=right|8,08|| align=right|5,721||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86408)||2000 AC185|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,091|| align=right|6,16|| align=right|3,318||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86409)||2000 AK186|| align=right|14,5|| align=right|3,149|| align=right|0,234|| align=right|11,32|| align=right|5,586||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86410)||2000 AU192|| align=right|14,5|| align=right|3,105|| align=right|0,275|| align=right|15,30|| align=right|5,471||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86411)||2000 AQ201|| align=right|16,0|| align=right|1,967|| align=right|0,082|| align=right|24,23|| align=right|2,758||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86412)||2000 AW202|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,192|| align=right|8,23|| align=right|3,422||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86413)||2000 AN203|| align=right|14,8|| align=right|2,290|| align=right|0,243|| align=right|21,36|| align=right|3,464||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86414)||2000 AK212|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,103|| align=right|6,41|| align=right|3,514||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86415)||2000 AW221|| align=right|16,3|| align=right|2,224|| align=right|0,115|| align=right|2,30|| align=right|3,317||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86416)||2000 AP232|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,052|| align=right|5,82|| align=right|3,456||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86417)||2000 AM242|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,282|| align=right|13,52|| align=right|5,648||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86418)||2000 AE244|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,218|| align=right|15,03|| align=right|5,619||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86419)||2000 AL245|| align=right|15,5|| align=right|1,929|| align=right|0,067|| align=right|19,17|| align=right|2,679||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86420)||2000 BT2|| align=right|15,3|| align=right|1,950|| align=right|0,078|| align=right|19,25|| align=right|2,722||MBA||26. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86421)||2000 BC3|| align=right|15,9|| align=right|2,239|| align=right|0,098|| align=right|2,29|| align=right|3,349||MBA||26. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86422)||2000 BX13|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,093|| align=right|5,82|| align=right|3,570||MBA||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86423)||2000 BQ19|| align=right|16,2|| align=right|2,248|| align=right|0,165|| align=right|5,93|| align=right|3,369||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86424)||2000 BU20|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,157|| align=right|1,31|| align=right|3,418||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86425)||2000 BQ22|| align=right|16,3|| align=right|2,289|| align=right|0,130|| align=right|2,69|| align=right|3,462||MBA||26. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86426)||2000 BP23|| align=right|13,9|| align=right|2,523|| align=right|0,079|| align=right|15,38|| align=right|4,007||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86427)||2000 BG25|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,104|| align=right|6,96|| align=right|3,433||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86428)||2000 BQ27|| align=right|15,8|| align=right|2,245|| align=right|0,125|| align=right|1,71|| align=right|3,363||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86429)||2000 BJ29|| align=right|13,6|| align=right|3,205|| align=right|0,147|| align=right|16,11|| align=right|5,738||MBA||31. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86430)||2000 BV31|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,086|| align=right|6,48|| align=right|3,605||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86431)||2000 BN50|| align=right|16,5|| align=right|2,148|| align=right|0,163|| align=right|2,71|| align=right|3,148||MBA||16. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86432)||2000 BW51|| align=right|16,7|| align=right|2,301|| align=right|0,200|| align=right|2,42|| align=right|3,489||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(86433)||2000 CU2|| align=right|16,4|| align=right|2,349|| align=right|0,147|| align=right|1,29|| align=right|3,599||MBA||4. februar 2000||Rock Finder||William Kwong Yu Yeung
|-
|(86434)||2000 CX7|| align=right|15,7|| align=right|2,213|| align=right|0,111|| align=right|5,94|| align=right|3,292||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86435)||2000 CL9|| align=right|12,7|| align=right|3,992|| align=right|0,129|| align=right|7,02|| align=right|7,976||HLD||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86436)||2000 CU12|| align=right|16,9|| align=right|2,289|| align=right|0,143|| align=right|3,94|| align=right|3,463||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86437)||2000 CJ13|| align=right|16,3|| align=right|2,219|| align=right|0,103|| align=right|1,83|| align=right|3,304||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86438)||2000 CN16|| align=right|16,2|| align=right|2,242|| align=right|0,084|| align=right|3,63|| align=right|3,357||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86439)||2000 CW18|| align=right|15,3|| align=right|2,194|| align=right|0,209|| align=right|4,17|| align=right|3,250||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86440)||2000 CK21|| align=right|17,1|| align=right|2,285|| align=right|0,127|| align=right|6,36|| align=right|3,453||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86441)||2000 CR22|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,110|| align=right|5,86|| align=right|3,528||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86442)||2000 CY24|| align=right|16,0|| align=right|2,297|| align=right|0,103|| align=right|3,07|| align=right|3,482||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86443)||2000 CG27|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,049|| align=right|4,21|| align=right|3,418||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86444)||2000 CQ28|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,054|| align=right|6,22|| align=right|3,532||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86445)||2000 CW28|| align=right|16,5|| align=right|2,295|| align=right|0,082|| align=right|2,13|| align=right|3,475||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86446)||2000 CS31|| align=right|15,4|| align=right|2,221|| align=right|0,131|| align=right|3,50|| align=right|3,310||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86447)||2000 CE32|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,158|| align=right|5,04|| align=right|3,735||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86448)||2000 CU32|| align=right|17,0|| align=right|2,305|| align=right|0,111|| align=right|0,93|| align=right|3,500||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86449)||2000 CD33|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,094|| align=right|5,58|| align=right|3,476||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86450)||2000 CK33|| align=right|18,3|| align=right|,969|| align=right|0,415|| align=right|18,11|| align=right|,953||ATN||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86451)||2000 CY34|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,090|| align=right|5,17|| align=right|3,433||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86452)||2000 CQ35|| align=right|15,2|| align=right|2,245|| align=right|0,072|| align=right|5,38|| align=right|3,364||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86453)||2000 CH39|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,055|| align=right|6,30|| align=right|3,362||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86454)||2000 CM40|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,270|| align=right|22,71|| align=right|3,593||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86455)||2000 CF41|| align=right|15,2|| align=right|2,325|| align=right|0,220|| align=right|2,67|| align=right|3,545||MBA||6. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(86456)||2000 CM41|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,125|| align=right|7,48|| align=right|3,371||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86457)||2000 CC43|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,164|| align=right|3,61|| align=right|3,279||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86458)||2000 CB47|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,067|| align=right|6,35|| align=right|3,441||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86459)||2000 CS49|| align=right|15,7|| align=right|2,324|| align=right|0,053|| align=right|3,92|| align=right|3,543||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86460)||2000 CC52|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,147|| align=right|2,83|| align=right|3,647||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86461)||2000 CN52|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,209|| align=right|2,93|| align=right|3,601||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86462)||2000 CL56|| align=right|15,3|| align=right|2,241|| align=right|0,208|| align=right|5,20|| align=right|3,353||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86463)||2000 CV57|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,064|| align=right|5,58|| align=right|3,698||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86464)||2000 CU62|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,192|| align=right|4,30|| align=right|3,600||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86465)||2000 CU63|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,165|| align=right|4,72|| align=right|3,586||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86466)||2000 CS66|| align=right|15,6|| align=right|2,263|| align=right|0,076|| align=right|7,17|| align=right|3,405||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86467)||2000 CB70|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,186|| align=right|5,59|| align=right|3,517||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86468)||2000 CR70|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,091|| align=right|3,99|| align=right|3,496||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86469)||2000 CV70|| align=right|15,2|| align=right|2,180|| align=right|0,137|| align=right|4,38|| align=right|3,217||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86470)||2000 CV76|| align=right|17,1|| align=right|2,342|| align=right|0,145|| align=right|2,64|| align=right|3,584||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86471)||2000 CX76|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,159|| align=right|4,22|| align=right|3,384||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86472)||2000 CZ76|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,138|| align=right|9,15|| align=right|3,714||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86473)||2000 CF79|| align=right|16,9|| align=right|2,373|| align=right|0,178|| align=right|2,97|| align=right|3,655||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86474)||2000 CT79|| align=right|14,9|| align=right|2,802|| align=right|0,042|| align=right|4,07|| align=right|4,689||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86475)||2000 CJ80|| align=right|15,8|| align=right|2,149|| align=right|0,165|| align=right|3,72|| align=right|3,149||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86476)||2000 CT82|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,135|| align=right|1,65|| align=right|3,588||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86477)||2000 CU85|| align=right|16,4|| align=right|2,306|| align=right|0,128|| align=right|5,47|| align=right|3,502||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86478)||2000 CL87|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,072|| align=right|7,15|| align=right|3,509||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86479)||2000 CG90|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,124|| align=right|1,97|| align=right|3,441||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86480)||2000 CT97|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,118|| align=right|5,70|| align=right|3,361||MBA||9. februar 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(86481)||2000 CX102|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,152|| align=right|1,47|| align=right|3,602||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86482)||2000 CJ104|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,123|| align=right|8,06|| align=right|3,360||MBA||7. februar 2000||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(86483)||2000 CT111|| align=right|16,2|| align=right|2,326|| align=right|0,203|| align=right|3,35|| align=right|3,548||MBA||6. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(86484)||2000 CD120|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,129|| align=right|4,20|| align=right|4,098||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86485)||2000 CF126|| align=right|16,7|| align=right|2,156|| align=right|0,083|| align=right|3,91|| align=right|3,165||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86486)||2000 CE135|| align=right|17,7|| align=right|2,322|| align=right|0,214|| align=right|6,18|| align=right|3,538||MBA||4. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86487)||2000 CQ144|| align=right|15,7|| align=right|2,195|| align=right|0,076|| align=right|2,58|| align=right|3,252||MBA||6. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86488)||2000 DQ5|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,168|| align=right|2,00|| align=right|3,597||MBA||25. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86489)||2000 DU9|| align=right|16,2|| align=right|2,219|| align=right|0,176|| align=right|1,34|| align=right|3,306||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86490)||2000 DA15|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,140|| align=right|3,82|| align=right|3,601||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(86491)||2000 DL15|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,071|| align=right|2,58|| align=right|5,177||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(86492)||2000 DN15|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,066|| align=right|7,14|| align=right|3,545||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(86493)||2000 DD17|| align=right|16,4|| align=right|2,144|| align=right|0,151|| align=right|3,03|| align=right|3,139||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86494)||2000 DT19|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,179|| align=right|4,63|| align=right|3,701||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86495)||2000 DT21|| align=right|16,3|| align=right|2,191|| align=right|0,174|| align=right|2,94|| align=right|3,242||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86496)||2000 DC29|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|4,77|| align=right|3,519||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86497)||2000 DO29|| align=right|17,2|| align=right|2,194|| align=right|0,174|| align=right|1,51|| align=right|3,250||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86498)||2000 DQ29|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,138|| align=right|6,70|| align=right|3,528||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86499)||2000 DZ30|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,126|| align=right|2,40|| align=right|3,488||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86500)||2000 DR32|| align=right|15,9|| align=right|2,242|| align=right|0,140|| align=right|7,02|| align=right|3,357||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov